Chasteen ist der Familienname folgender Personen:
 John Charles Chasteen, US-amerikanischer Historiker und Autor
 Thomas G. Chasteen, US-amerikanischer Chemiker und Autor

Chasteen bezeichnet auch:
 Chasteen's Grove, auch bekannt als Chasteen's Grove Living History Farm, ist eine im US-Bundesstaat Colorado, historische Farm